Special Award – premio degli Empire Awards
 Special Award – premio degli Young Artist Awards
 Special Award – premio dei BAFTA